Pec může označovat:

 Pec – tepelné zařízení
 Vysoká pec – zařízení na výrobu železa
 Pec (Hrubý Jeseník) – jižní předvrchol hory Pecny, 1311 m

v astronomii
 souhvězdí Pece – souhvězdí Pec

název několika sídel
 Pec (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Pec pod Sněžkou – město v okrese Trutnov
 Nová Pec – obec v okrese Prachatice
 Vysoká Pec (okres Chomutov) – obec v okrese Chomutov
 Vysoká Pec (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Vysoká Pec (Bohutín) – část obce Bohutín, okres Příbram
 Smolné Pece – obec v okrese Karlovy Vary
 Peć – město v Kosovu
 Peč – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Pécs – město v jižním Maďarsku

jiný význam
 Čertova pec – krasová jeskyně ve slovenském pohoří Považský Inovec
 Kolomazná pec – technická památka v polesí Branty v Plzni-Bolevci
 Obecní pec na chleba v Lenoře – technická památka v šumavské Lenoře
 Radkovská pec – kamenná stavba v lese u Velkého Radkova
 PEC Zwolle – nizozemský fotbalový klub